Sante Inés peut désigner :

Toponymes

Île Santa Inés : île située au sud-ouest de la péninsule de Brunswick.

Santa Inés, commune de la province de Burgos

Santa Inés : capitale de la paroisse civile de Santa Inés de la municipalité de Libertad dans l'État d'Anzoátegui ;
 Santa Inés : capitale de la paroisse civile de Sante Inés de la municipalité de Barinas dans l'État de Barinas ;
 Santa Inés : capitale de la paroisse civile de Moroturo de la municipalité d'Urdaneta dans l'État de Lara.

Subdivisions 
 Sante Inés : l'une des trois divisions territoriales et statistiques dont l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Libertad dans l'État d'Anzoátegui ;
 Sante Inés : l'une des quatorze paroisses civiles de la municipalité de Barinas dans l'État de Barinas ;
 Santa Inés : l'une des sept paroisses civiles de la municipalité de Sucre dans l'État de Sucre.

Voir aussi

Homonymie de toponyme